Ioannis Svoronos (; Míconos,  — Atenas, ) foi um numismata e arqueólogo grego.

Nascido na ilha de Míconos, no mar Egeu, depois de completar o ensino secundário frequentou a faculdade de direito da Universidade de Atenas, mas abandonou os seus estudos para se dedicar à arqueologia e numismática. Estudou esta última disciplina nas universidades de Berlim, Londres e Paris . Ao regressar à Grécia foi contratado pelo , onde trabalhou até à sua morte, e onde foi diretor a partir de 1899. Entre 1918 e 1920 foi também professor de numismática na Universidade de Atenas. A partir de 1898 publicou o periódico Journal International d’Archéologie Numismatique.

Obra publicada 
Numismatique de la Crète ancienne: accompagnée de l'histoire, la géographie et la mythologie de l'ile. Ouvrage récompensé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres (Paris) et pub. aux frais de l’Assemblée des Crétois. Macon: Impr. Protat frères, 1890.
, 1895.
. Atenas: , 1896.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1898.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1898.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1899.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1899.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1899.
. Atenas: Barth & von Hirst, 1899.
Der athenische Volkskalender. Atenas: Barth und von Hirst, 1899.
Les Nouveaux timbres-poste de l’île de Crète et le modèles de monnaies antiques. Chania: Imprimerie du Gouvernement Crétois, 1905.

 Atenas: Beck et Barth.

Notas e referências

Bibliografia

Ligações externas 

Naturais da Grécia
Arqueólogos da Grécia
Numismatas
Alunos da Universidade de Atenas
Alunos da Universidade Humboldt de Berlim
Alunos da Universidade de Londres
Alunos da Universidade de Paris
Gregos do século XIX
Gregos do século XX